Mladoňovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mladoňovice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Mladoňovice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina